Bitka pri Custozzi je ime več bitk:
 bitka pri Custozzi (1848) 
 bitka pri Custozzi (1866)